Branson steht für:
 Branson (Traktor), südkoreanischer Hersteller von Traktoren
 Branson Ultraschall, Unternehmen des Emerson-Electric-Company-Konzerns

Orte:
 Branson (Colorado)
 Branson (Missouri)
 Branson West (Missouri)
 Branson, Dorf in der Schweizer Gemeinde Fully

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Branson Building, Alva, Oklahoma, ID-Nr. 84000700
 Branson City Park Historic District, Branson, Missouri, ID-Nr. 93000874

Personen:
 Carl Branson (1906–1975), US-amerikanischer Geologe und Paläontologe
 Don Branson (1920–1966), US-amerikanischer Rennfahrer
 Henry Clay Branson (1904–1981), US-amerikanischer Schriftsteller und Bibliothekar
 Herman Branson (1914–1995), US-amerikanischer Physiker
 Mark Branson (* 1968), britisch-schweizerischer Finanzmarktexperte und Bankmanager
 Richard Branson (* 1950), britischer Unternehmer und Ballonfahrer

Siehe auch:
 Bransen